Arthur Morris Jackson ( - ) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il est le frère cadet de Harvey « Busher » Jackson autre joueur de hockey professionnel.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1931-1932 || Marlboros de Toronto || OHA-Jr. || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
| 1932-1933 || Marlboros de Toronto || OHA-Jr. || 9 || 7 || 5 || 12 || 10 || 3 || 2 || 0 || 2 || 6
|- 
| 1933-1934 || St. Michael's Majors de Toronto  || OHA-Jr. || 12 || 23 || 13 || 36 || 6 || 3 || 4 || 2 || 6 || 6
|-
| 1933-1934 || CCM de Toronto || TMHL || 7 || 5 || 3 || 8 || 4 || || || || ||  
|- 
| 1934 || St. Michael's Majors de Toronto || Coupe Memorial || || || || || || 13 || 21 || 15 || 36 || 26
|-
| 1934-1935 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 20 || 1 || 3 || 4 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1934-1935 || Stars de Syracuse || LIH || 24 || 13 || 12 || 25 || 0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1935-1936 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 48 || 5 || 15 || 20 || 14 || 8 || 0 || 3 || 3 || 2
|- 
| 1935-1936 || Stars de Syracuse || LIH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
| 1936-1937 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 14 || 2 || 0 || 2 || 2 || || || || ||  
|-
| 1936-1937 || Stars de Syracuse || IAHL || 30 || 17 || 21 || 38 || 37 || 9 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 1937-1938 || Bruins de Boston || LNH || 48 || 9 || 3 || 12 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1938-1939 || Americans de New York || LNH || 48 || 12 || 13 || 25 || 15 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 1939-1940 || Bruins de Boston || LNH || 46 || 7 || 18 || 25 || 6 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|- 
| 1940-1941 || Bruins de Boston || LNH || 48 || 17 || 15 || 32 || 10 || 11 || 1 || 3 || 4 || 16
|-
| 1941-1942 || Bruins de Boston || LNH || 47 || 6 || 18 || 24 || 25 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|- 
| 1942-1943 || Bruins de Boston || LNH || 50 || 22 || 31 || 53 || 20 || 9 || 6 || 3 || 9 || 7
|-
| 1943-1944 || Bruins de Boston || LNH || 49 || 28 || 41 || 69 || 8 || || || || ||  
|- 
|1944-1945 || Bruins de Boston || LNH || 19 || 5 || 8 || 13 || 10 || || || || ||  
|-  
|1944-1945|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 31 || 9 || 13 || 22 || 6 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| colspan="3"|
| colspan="5"|
| colspan="5"|
|- 
| 1946-1947 || Barkers de Toronto || TLIH || 2 || 3 || 1 || 4 || 0 || || || || ||  

| 468 || 123 || 178 || 301 || 144 ||52 || 8 || 12 || 20 || 29

Références 

Naissance en décembre 1915
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Stars de Syracuse
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Americans de New York
Champion de la Coupe Memorial
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Décès en mai 1971
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 55 ans